Берёзы (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 14 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 9 км. Ближайшие населённые пункты — Замостье, Гориденяты, Черняты.

Согласно переписи население Берёз в 1999 году насчитывало 59 человек.

Деревня расположена на территории ландшафтно-геоморфологического заказника «Мартишки» у юго-восточной окраины Дубатовского болота. В пятистах метрах юго-восточнее Берёз находится гора Шиловатая (195,9 м).

Через деревню проходят местные автомобильные дороги:
  Гориденяты — Берёзы
  Сосновка — Берёзы

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района